Dan Voiculescu ist der Name folgender Personen:

* Dan Voiculescu (Musiker) (1940–2009), rumänischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Dan Voiculescu (Politiker) (* 1946), rumänischer Politiker und Medienunternehmer
 Dan Voiculescu (Mathematiker) (* 1949), rumänisch-US-amerikanischer Mathematiker